Leon County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Leon County (Florida)
 Leon County (Texas)